Als Bodenentleerer bezeichnet man im Bergbau

 einen speziellen Förderwagen: Siehe Bodenentleerer (Förderwagen) und
 ein Fördergefäß, bei dem das Fördergut über Klappen nach unten entleert wird: Siehe Fördergefäß#Bodenentleerer